Die 2. Badminton-Bundesliga 2011/12 als zweithöchste deutsche Spielklasse in der Sportart Badminton war in zwei Staffeln unterteilt (Nord und Süd), in der jeweils acht Teams gegeneinander antraten. In die 1. Bundesliga stiegen der 1. BC Düren und der SV Fischbach 1959 auf.

2. Bundesliga Nord 
Abschlusstabelle

2. Bundesliga Süd 
Abschlusstabelle

Weblinks 
 Webseite des Deutschen Badminton-Verbandes

2. Bundesliga 2011/12
2. Bundesliga 2011/12
2. Bundesliga 2011/12